2 miejscowości w Polsce: 
 Karkoszki – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Daszyna 
 Karkoszki – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Gomunice